William Clemens ist der Name folgender Personen:

*William Clemens (Regisseur) (1905–1980), US-amerikanischer Filmregisseur und Filmeditor 
William A. Clemens (1932–2020), US-amerikanischer Paläontologe